Johan Fredrik Mathias Fredriksson (ur. 11 lutego 1973 r. w Uddevalla) – szwedzki biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski w sztafecie, 4-krotny medalista mistrzostw świata, zdobywca Pucharu Świata.

Kariera 
Na igrzyskach olimpijskich w Turynie zdobył brązowy medal w sztafecie 4 x 10 km razem z Matsem Larssonem, Johanem Olssonem i Andersem Södergrenem. Na mistrzostwach świata w Lahti zdobył srebrne medale w biegu na 15 km stylem klasycznym oraz w sztafecie 4 x 10 km. Zdobył także brązowe medale w sztafecie podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme oraz mistrzostw świata w Sapporo. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2002/2003, kiedy to triumfował w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2003/2004 zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i klasyfikacji biegów dystansowych, natomiast w sezonie 1998/1999 był trzeci w klasyfikacji sprintu.

Jego brat - Thobias Fredriksson również był biegaczem narciarskim.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 55.
 sezon 1994/1995: 21.
 sezon 1995/1996: 38.
 sezon 1996/1997: 11.
 sezon 1997/1998: 10.
 sezon 1998/1999: 4.
 sezon 1999/2000: 24.
 sezon 2000/2001: 13.
 sezon 2001/2002: 20.
 sezon 2002/2003: 1.
 sezon 2003/2004: 2.
 sezon 2004/2005: 6.
 sezon 2005/2006: 10.
 sezon 2006/2007: 12.
 sezon 2007/2008: 83.
 sezon 2008/2009: 108.
 sezon 2009/2010: 129. 
 sezon 2010/2011: 144.

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium chronologicznie

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 39.
 sezon 2007/2008: 5.
 sezon 2009/2010: 8.
 sezon 2010/2011: 17.
 sezon 2011/2012: 16.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1973